Izjaslav I van Kiev  (1024 - 1078)
Izjaslav II van Kiev  (1096 - 1154)
Izjaslav III van Kiev
Izjaslav IV van Kiev